Mónica Rubio puede referirse a:

 Mónica Rubio, actriz y periodista  venezolana.

 Mónica Rubio García, economista peruana.

 Mónica Rubio, astrónoma chilena.